

Persone
 Gerald Grosvenor, VI duca di Westminster (1951-2016) – nobile, imprenditore e generale britannico
 Hugh Grosvenor, I duca di Westminster (1825-1899) – politico inglese
 Hugh Grosvenor, II duca di Westminster (1879-1953) – ufficiale inglese
 Richard Grosvenor, II marchese di Westminster (1795-1869) – nobile e politico inglese
 Robert Grosvenor, I marchese di Westminster (1767-1845) – nobile e politico inglese
 William Grosvenor Congdon (1912-1998) – pittore statunitense

Altro
 Grosvenor Bridge, spesso chiamato Victoria Railway Bridge – ponte ferroviario sul Tamigi a Londra
 Grosvenor Mountains – gruppo montuoso dell'Altopiano Antartico